Ивуа́-ле-Пре () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Ла-Шапель-д’Анжийон. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18115.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 170 км к югу от Парижа, в 80 км юго-восточнее Орлеана, в 30 км к северу от Буржа.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 873 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 552 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 405 были экономически активными, 147 — неактивными (показатель активности — 73,4 %, в 1999 году было 66,1 %). Из 405 активных работали 359 человек (195 мужчин и 164 женщины), безработных было 46 (21 мужчина и 25 женщин). Среди 147 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 61 — пенсионерами, 53 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Этьен (XIII век)
 Замок Ивуа (XVII век)
 Водяная мельница

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер